Форес (, , )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Конка-де-Барбера. Занимает площадь 16,03 км². Население — 43 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Таррагоны